Европа географски се ограничава от Северния ледовит и Атлантическия океан, Средиземно и Черно море, планините Кавказ и Урал. По исторически и културни причини, геополитическите граници на континента са значително по-широки и обхващат територии от Азия (Русия, Турция, Кипър, Кавказки републики), Африка (Испански владения), Арктика (Руски и Норвежки владения) и Северна Америка (Датски владения).

Европа (един от най-малките континенти на Земята) е политически поделен на около 50 независими държави, 7 непризнати или полупризнати държави и 47 територии с особен статут. Според формата на държавно устройство, на континента съществуват 5 федерални държави и една Конфедерация, а според формата на държавно управление – 38 републики и 12 монархии.

Всички страни на континента са членове на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията на обединените нации (с изключение на Ватикана), Съвета на Европа (с изключение на Беларус). 27 страни членуват в Европейския съюз, три са официалните кандидати за членство.

Независими държави 
Посочени са държавите в Европа, имащи организирано управление и притежаващи вътрешен и външен суверенитет.

Непризнати или частично признати държави 
Списъкът съдържа територии или държавни образувания в Европа, които де факто имат всички признаци на държавност – контрол над територията, система на управление, суверенитет, но в същото време са лишени от пълно или частично международно дипломатическо признаване и като такива не могат де юре да бъдат субект на международните отношения. Понякога тези страни се наричат самопровъзгласили се държави.

Територии с особен статут 
Списък на зависими територии (със или без самоуправление), републики или области със статут на автономия и други територии с особен статут в геополитическите граници на Европа. В списъка не са включени автономните републики на Руската Федерация, които се намират изцяло в Азия. Не са включени и федералните провинции на Австрия, федералните провинции на Германия и Швейцарските кантони, тъй като те не притежават статут на автономия и са равнопоставени помежду си. В списъка не са включени и автономните области и градове на Испания, тъй като понастоящем всички области и двата специални града на Испания притежават автономия и са равнопоставени помежду си, тоест Испания се явява дефакто федерация.

Бележки

Вижте също 
 Списък на страните
 Списък на зависими територии
 Специални територии на Европейския съюз

 
Европа